Općina Odžak är en kommun i Bosnien och Hercegovina.   Den ligger i entiteten Federationen Bosnien och Hercegovina, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Sarajevo. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Općina Odžak är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad.

Trakten runt Općina Odžak består till största delen av jordbruksmark. Runt Općina Odžak är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Federationen Bosnien och Hercegovina